Gustav Gregorin (1860-1942) – politico sloveno
 Joža Gregorin (1913-1984) – attore croato
 Teja Gregorin (1980) – biatleta ed ex fondista slovena
 Ugo Gregorin (1925-2000) – calciatore italiano